Franciaország
La Motte, település Franciaországban, Côtes-d’Armor megyében
La Motte, település Franciaországban, Var megyében
La Motte-Chalancon, település Franciaországban, Drôme megyében
La Motte-de-Galaure, település Franciaországban, Drôme megyében
La Motte-Fanjas, település Franciaországban, Drôme megyében
La Motte-Tilly, település Franciaországban, Aube megyében
La Motte-Fouquet, település Franciaországban, Orne megyében
La Motte-Saint-Martin, település Franciaországban, Isère megyében
La Motte-d’Aveillans, település Franciaországban, Isère megyében
La Motte-Saint-Jean, település Franciaországban, Saône-et-Loire megyében
La Motte-Ternant, település Franciaországban, Côte-d’Or megyében